Oshō – tradycyjny tytuł nauczycieli buddyzmu zen
 Osho – współczesny hinduski guru, znany również jako Bhagwan Shree Rajneesh
 Ōshō – jeden z siedmiu tytułów zawodowych graczy w shōgi